Freático es un término utilizado en hidrología para referirse a los acuíferos, en espeleología para referirse a los pasajes de cuevas y en vulcanología para referirse al tipo de erupción.

Hidrología 
El término freático se usa en hidrología y ciencias de la tierra para referirse a asuntos relacionados con el agua subterránea (un acuífero) debajo de la capa freática (la palabra se origina del griego phrear, phreat- que significa "pozo" o "manantial"). El término "superficie freática" indica la ubicación donde la presión de poros de agua está en condiciones atmosféricas (es decir, la presión de carga es cero). Esta superficie normalmente coincide con la capa freática. Se supone que la pendiente de la superficie freática indica la dirección del movimiento del agua subterránea en un acuífero no confinado. 

La zona freática, debajo de la superficie freática donde la roca y el suelo están saturados de agua, es la contraparte de la zona vadosa, o zona no saturada, arriba. Los acuíferos no confinados también se conocen como acuíferos freáticos porque su límite superior es proporcionado por la superficie freática.

Espeleología 
En la espeleogénesis, una división de la espeleología, la 'acción freática' forma pasajes de cueva al disolver la piedra caliza en todas las direcciones, en oposición a la 'acción vadosa', por la cual una corriente que corre en un pasaje de la cueva erosiona una zanja en el suelo. Ocurre cuando el paso está lleno de agua y, por lo tanto, normalmente solo cuando está debajo de la capa freática y solo si el agua no está saturada con carbonato de calcio o  carbonato de  calcio y magnesio. Un pasaje de cueva formado de esta manera es característicamente circular u ovalado en sección transversal ya que la piedra caliza se disuelve en todas las superficies. 

Muchos pasajes de cuevas están formados por una combinación de freáticas seguidas de una acción vadosa. Dichos pasos forman una sección transversal de ojo de cerradura: una sección de forma redonda en la parte superior y una zanja rectangular en la parte inferior.

Vulcanología 
Una erupción freática o una erupción de vapor se produce cuando el magma calienta el agua subterránea o superficial.

Véase también 

 Zona freática 
 Zona no saturada 
 Contenido de agua 
 Índice: artículos de acuíferos

Referencias 

Hidrología
Acuíferos